Театр «LA’Театр» (Театральная компания В. Дубровицкого) открылся в Москве в октябре 2002 года. Арт-директор и главный режиссёр театра — Вадим Дубровицкий.

История 

При поддержке Театральной Антрепризы Вадима Дубровицкого, которая существует с 1996 года, состоялись спектакли «Месяц в деревне» московского театра «Мастерская Петра Фоменко»; «И разбитое зеркало… (Айседора)» театра «Октаэдр» Г. Мацкявичуса, спектакль «Любовный напиток» театра им. Маяковского (режиссёр Т. Ахрамкова; в главных ролях: Н. Гундарева и Е. Симонова); прошли концерты с участием С. Юрского, М. Козакова, Н. Караченцова, А. Филиппенко, А. Лазарева, С. Немоляевой; поставлена комическая опера «Прекрасная мельничиха» Дж. Паизиелло с участием народного артиста З. Соткилавы и солистов Большого театра и театра Станиславского и Немировича-Данченко (режиссёр Г. Геловани).

В репертуаре Антрепризы Дубровицкого в разные годы были спектакли: 
 «Я ничего не помню» А. Миллера (Л. Чурсина, В. Лановой), 
 «Избранник судьбы» Б. Шоу (В. Шиловский, И. Бочкин, О. Кабо, Е. Цыплакова), 
 «Сирена и Виктория» А. Галина (В. Соломин, Л. Удовиченко, И. Розанова), 
 «Дело №» по роману Ф. Достоевского «Братья Карамазовы» (В. Галкин, Д. Михайлова, А. Ильин, А. Терехова, М. Полицеймако), 
 мистическая комедия И. Фридберга «Дура, это любовь» (О. Волкова, Л. Чурсина, И. Ливанов), 
 комедия Л. Филатова по куртуазному роману Ш. де Лакло «Опасные связи» (Е. Сафонова, С. Виноградов), 
 спектакль «Набоков. Машенька» по произведениям В. Набокова (Е. Захарова, В. Смирнитский, Е. Стычкин, С. Виноградов), 
 комедия Э. де Филиппо «Человек и джентльмен» (В. Стеклов, А. Ильин, М. Могилевская, А. Семчев, В. Смирнитский, О. Понизова, И. Домнинская, М. Полицеймако), 
 спектакль «Venus» по произведениям Г. Миллера (С. Хоркина, А. Парра, Е. Климова), 
 мелодрама К. Драгунской «Любовь-кровь» (С. Тома, И. Лачина, В. Смирнитский, Е. Стычкин, В. Долинский, С. Виноградов).

Продюсерская компания Вадима Дубровицкого много лет посвятила организации концертных сезонов и фестивалей, проведению зарубежных гастролей российских музыкантов и концертов зарубежных музыкантов в России, поддержке юных исполнителей и отечественных композиторов. На протяжении многих лет с фирмой постоянно сотрудничали такие известные музыканты, как дирижёр Ю. Николаевский, скрипачи Г. Кремер и В. Иголинский, пианисты Н. Петров, Е. Сорокина, А. Бахчиев, композитор и пианистка Т. Сергеева, виолончелист К. Родин, баянист Ф. Липс, кларнетист Е. Петров, джазовый музыкант А. Козлов, певица Т. Куинджи, композиторы С. Губайдулина, Г. Канчели, В. Тарнопольский, а также музыкальные коллективы «Хиллиард Ансамбль» (Великобритания), Хоровой театр Бориса Певзнера, Общество новой музыки Московской государственной консерватории, ансамбль «Академия старинной музыки» Татьяны Гринденко, фирма представляла в России и за рубежом интересы Уральского филармонического оркестра. Под патронажем компании существовал композиторский клуб С. Беринского. Продюсерская фирма Вадима Дубровицкого проводила в концертных залах Московской консерватории циклы абонементных концертов с участием как именитых, так и молодых начинающих музыкантов, абонементные концерты Хорового театра Бориса Певзнера и «Театра звуков» Марка Пекарского, концерты Джаз-рок студии Алексея Козлова, продюсировала выпуск спектакля Независимой труппы Аллы Сигаловой «Циники» с участием солиста Мариинского театра Сергея Вихарева.

О театре 
Сам принцип существования этого театра нов и нетрадиционен, так как занятые в проекте актёры не скованы жёсткими обязательствами. «LA’Театр» — это содружество свободных художников, которых объединяют общие взгляды на искусство.

Открываемый в Москве новый театр LA’ТЕАТР является совершенно новым для России новым уже по самому принципу своего существования, заявили участники пресс-конференции в «Аргументах и фактах», посвящённой созданию в Москве принципиально нового театра, в котором нет интриг. Это театр — содружество свободных художников, которых не сковывают рамки постоянной труппы, но объединяют общие взгляды на искусство. Они представляют собой «Могучую кучку» актёров, которым приятно вместе работать и отдыхать.«В нашем театре не будут требовать от своих актёров абсолютной верности, но предоставляет им все возможности для самореализации», — заявил режиссёр Вадим Дубровицкий. «Система государственных театров, сложившаяся у нас, порочна и противоестественна, — продолжил он. — В ней царит коррупция и круговая порука. Такой театр мог существовать только в СССР, но СССР уже нет — и я не уверен, что это обстоятельство заметили в российском Министерстве культуры. Я считаю, что государственный театр в том виде, в котором он существует сейчас в России, полностью изжил себя. Он обворовывает государство и мешает свободному волеизъявлению художников».

Это не краткосрочный проект, а настоящий театр с полноценным, постоянно меняющимся репертуаром. С театром сотрудничают такие известные режиссёры, как Т. Ахрамкова, А. Житинкин, С. Виноградов, О. Анохина, лучшие российские художники и сценографы: А. Коженкова, В. Севрюкова, М. Обрезков, С. Морозов и другие.

В отличие от большинства государственных театров, LA’ТЕАТР не требует от своих артистов абсолютной верности, но предоставляет им все возможности для самореализации и достойную оплату. В отличие от многих антреприз, в этот театр актёры приходят не на один спектакль, а сами спектакли играются не на «двух стульях», а в полноценных декорациях.

В Москве театр работает, в основном, на площадке театрально-концертного зала ЦДКЖ (Комсомольская площадь, д. 4) в недавно отремонтированном зале, оборудованном новейшей световой и звуковой техникой. Кроме того, LA’ ТЕАТР постоянно выезжает на гастроли по городам России, ближнего и дальнего зарубежья.

Актёры

Репертуар 
 «Стеклянная пыль» по пьесе Г. Слуцки, комедия
 «Свободная любовь» по пьесе Л. Герше, комедия
 «Париж спросонья» по пьесе Ж.-М. Шевре, комедия
 «Слухи», комедия Н. Саймона
 «Интимная жизнь» по пьесе Н. Кауарда, комедия
 «Безымянная звезда» по пьесе М. Себастиана, лирическая комедия
 «Вишневый сад» по пьесе А. П. Чехова, драма

Ссылки 
 Официальный сайт
 "Театральная Россия" электронная версия
 Гастроли La'Театра в Харькове

Театры, основанные в 2002 году
Драматические театры Москвы